Мэ́ттью Дей (, род. 4 июня 1985 года) — английский профессиональный игрок в снукер.

Биография 
Выступает в серии турниров PIOS, заняв по итогам сезона 2009/10 49 место.

Мэттью Дей тренируется в одном из Лондонских снукерных клубов, а его партнёры — известный профессионал Барри Хокинс и хороший в прошлом игрок Брэдли Джонс — оказывают большое влияние на развитие игры Дэя. С недавнего времени он тренируется и с Тони Драго.

Примечания

Ссылки 
 Страница Мэттью Дея на facebook 

Снукеристы Англии